Torres del Paine steht für:

 Torres del Paine (Kommune), Verwaltungseinheit in Chile
 Torres del Paine (Gebirgsstock), Gebirgsstock in Chile
 Nationalpark Torres del Paine, Nationalpark in Chile